Павел Иванович Соколов:
 Соколов, Павел Иванович (1911 — 1972) — горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Соколов, Павел Иванович (в монашестве — Пётр; 1863—1937) — архиепископ Воронежский, деятель Русской православной церкви.